Florent Amodio (ur. 12 maja 1990 w Sobral) – francuski łyżwiarz figurowy pochodzenia brazylijskiego, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2010, 2014), mistrz Europy (2011), zwycięzca finału Junior Grand Prix (2008) oraz czterokrotny mistrz Francji (2010, 2013–2015). Zakończył karierę amatorską 28 stycznia 2016 roku.

Życie prywatne 
Amodio urodził się w Sobral w Brazylii. Został adoptowany przez francuską parę jako niemowlę wraz ze swoją siostrą. Wychowywał się w Frémainville w północnej Francji. Posiada obywatelstwo francuskie i brazylijskie. Mając 12 lat cierpiał na chorobę Osgooda-Schlattera, która jest schorzeniem prowadzącym do bólu kolana i obrzęku. W związku z chorobą musiał przerwać karierę łyżwiarską na 2 lata.

W 2012 roku zagrał w filmie Programme Libre, gdzie wcielał się w nastoletniego łyżwiarza figurowego o imieniu Gauthier.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy łyżwiarze figurowi
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Francuzi pochodzenia brazylijskiego
Urodzeni w 1990